Вербо́вка () — село в Рожнятовской поселковой общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1038 человек. Занимает площадь 3,03 км². Почтовый индекс — 77634. Телефонный код — 03474.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Лдзяны переименовано в Вербовку.

Примечания

Ссылки